Кутас:
 Кутас, в Османской империи название бунчука — древко с привязанным хвостом коня либо яка. 
 Кута́с — название некоторых басонных украшений, шнур с кистями, подвеска на шнуре, бахромчатое украшенье (гирлянды, шнуры и плетушки на ментике, кивере; аксельбанты;).
 Кутас — мордовский женский наряд.
 Кутас, в тверском, нижегородском краях — подвесной колокольчик, ошейник на рогатый скот с боталом (клепаным колокольчиком).
 Кутас — индейский бык, с конским хвостом, як, сарлык, Bos grunniens.

Фамилия 
 Кутас, Александра Александровна (род. 1993) — первая фотомодель с инвалидностью на Украине, общественный деятель.
 Кутас, Павел Витальевич (род. 1982) — украинский футболист.